Флаг муниципального образования Челбасское сельское поселение Каневского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 мая 2012 года решением Совета муниципального образования Челбасское сельское поселение № 160 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7627.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Челбасского сельского поселения Каневского района в синем (голубом), жёлтом, зелёном и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле поверх лазоревого пояса — зелёные цепы накрест с уширенным крестом в цвет поля, положенным в свою очередь поверх скрещения; всё сопровождено: вверху — ветвью акации и ветвью ясеня того же цвета, сложенными в вольное опрокинутое стропило; а внизу — бегущим червлёным фазаном с лазоревой головой и золотыми кольцом-ошейником на горле, клювом, крыльями, хвостом и лапами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует солнечный свет, достаток, прочность, стабильность и процветание, а также аллегорически указывает на хлебные нивы поселения.

Синий пояс аллегорически указывает на реку Средняя Челбаска, вдоль которой протянулись земли поселения.

Синий цвет (лазурь) цвет символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо.

Цеп — приспособление для молотьбы зерна. Цепы — символ хлеборобства. Изображение цепов аллегорически указывает на беднейшие слои казачества и крестьян — инородцев, которые освоили степные просторы вдоль реки Средняя Челбаска и использовали данное орудие труда.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, возрождение, здоровье.

Крест с уширенными краями — один из символов запорожских (черноморских) казаков — предков многих жителей Челбасского поселения, а также это символ христианства.

Листья ясеня и акации указывают на Челбасский искусственный лес — исключительную и уникальную ценность степной зоны Кубани.

Акация — символ стойкости, жизнеспособности, дружбы и переселения.

Ясень символизирует возрождение, обновление, коммуникабельность, благоразумие и скромность. Ясень является символом связующим материальный и духовный миры.

Изображение фазана указывает на данный вид птиц, в изобилии распространённый в Челбасском лесу и окружающих его степях.

Примечания